Сенсибилиза́ция (, от  — чувствительный):
 Сенсибилизация — термин в иммунологии.
Сенсибилизация в эндокринологии — увеличение чувствительности рецепторов к определённым гормонам при уменьшении их концентрации в крови.
 Сенсибилизация в дерматологии — повышение чувствительности организма к воздействию раздражителей, вызывающее аллергическую реакцию.
 Сенсибилизация в психологии — повышение чувствительности нервных центров под влиянием действия раздражителя.
 Сенсибилизация в физике — передача энергии возбуждения от одной молекулы к другой.
 Сенсибилизация в фотографии — повышение светочувствительности фотоматериала.
 Сенсибилизация спектральная — придание фотоматериалу чувствительности к определённым диапазонам спектра.